Jeff Pidgeon – doppiatore e animatore statunitense
 Rebecca Pidgeon – attrice e cantante statunitense
 Walter Pidgeon – attore canadese